G90 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Three Buttes Observatory, di Tucson